Примас Польши () — титул архиепископа Гнезненского, имеющий почётное верховенство относительно других польских архиепископов. Титул введен в 1417 году решением Констанцского собора. В 1821—1946 годах резиденцией польского примаса была Познань, а в 1946—1992 годах — Варшава. В 1992 году по разрешении персональной унии Гнезненской и Варшавской архиепархий, титул примаса Польши остался за кардиналом Юзефом Глемпом, который был архиепископом Варшавы, и который сохранял титул до своего восьмидесятилетия. В 2009 года с избранием примасом Генрика Мушинского резиденцией польского примаса снова стал Гнезно. Нынешний примас Польши — архиепископ Гнезно Войцех III Поляк.

Примасы Польши

Ссылки 
 Официальная страница примаса Польши.

Католицизм в Польше
Религиозные титулы
Польша